Costa är ett efternamn.

Personer med efternamnet 
 Costa-Gavras född 1933), artistnamn för Constantinos Gavras, grekisk-fransk filmregissör

 Achille Costa (1823–1899), italiensk entomolog
 Albert Costa (född 1975), spansk tennisspelare
 Albert Costa (racerförare) (född 1990), spansk formelbilförare
 Aldo Costa (född 1961), italiensk ingenjör inom bilindustrin
 Andrea Costa (1851–1910), italiensk politiker
 António Costa (född 1961), portugisisk politiker
 Antonio Maria Costa (född 1941), italiensk diplomat och FN-chef
 Dante Bonfim Costa Santos (född 1983), brasiliansk fotbollsspelare
 Diego Costa (född 1988), brasiliansk-spansk fotbollsspelare 
 Don Costa (1925–1983), arrangör och skivproducent av populärmusik 
 Douglas Costa (född 1990), brasiliansk fotbollsspelare
 Emilio Costa (1866–1925), italiensk professor i juridik
 Filippo Costa (född 1995), italiensk fotbollsspelare
 Gabriel Costa, tidigare regeringschef i São Tomé och Príncipes
 Héctor Costa (1929–2010), uruguayansk basketspelare
 Hélder Costa (född 1994), portugisisk fotbollsspelare
 Isaac da Costa (1798–1860), judisk-nederländsk poet
 Jim Costa (född 1952), amerikansk kongressledamot
 Johnny Costa (1922–1996), amerikansk jazzpianist
 Jorge Costa (född 1971), portugisisk fotbollsspelare och -tränare
 José Alberto Costa (född 1953), portugisisk fotbollsspelare
 Keila Costa (född 1983), brasiliansk längd- och trestegshoppare
 Laia Costa (född 1985), spansk skådespelare
 Lorenzo Costa (ca 1460–1535), italiensk skulptör
 Lúcio Costa (1902–1998), brasiliansk arkitekt och stadsplanerare
 Marcela Costa (född 1957), argentinsk konstnär och gallerist
 Margherita Costa (död efter 1657), italiensk operasångerska, pjäsförfattare, poet och feminist
 Mark J. Costa (född 1966), amerikansk företagsledare
 Marlenis Costa (född 1973), kubansk volleybollspelare
 Mary Costa (född 1930), amerikansk operasångerska och Disney-röst
 Melania Costa Schmid (född 1989), spansk simmare
 Michael Costa (1808–1884), italiensk dirigent och tonsättare
 Nanda Costa (född 1986), brasiliansk skådespelare
 Nikka Costa (född 1972), australisk-amerikansk sångerska
 Oronzio Gabriele Costa (1787–1867), italiensk zoolog
 Paulo Costa (född 1991), brasiliansk MMA-utövare
 Renata Costa (född 1986), brasiliansk fotbollsspelare
 Ricardo Costa (född 1981), portugisisk fotbollsspelare
 Rui Costa (född 1972), portugisisk fotbollsspelare
 Rui Costa (cyklist) (född 1986), portugisisk tävlingscyklist
 Silvia Costa (född 1949), italiensk politiker
 Silvia Costa (född 1964), kubansk höjdhoppare
 Tino Costa (född 1985), argentinsk fotbollsspelare
 Uriel da Costa (1585–1640), portugisisknederländsk religionsfilosof
 Vitor Castro da Costa (född 1988), brasiliansk fotbollsspelare

Se även
 DaCosta – flera